Carrefour kan syfta på följande:

 Carrefour – en fransk livsmedelskedja
 Carrefour, Haiti –  en kommun i Haiti